Niemcy:
 Wildemann – dzielnica Clausthal-Zellerfeld

Osoby:
 Heinrich Wildemann – niemiecki malarz
 Horst Wildemann – niemiecki profesor